Bulime est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certains escargots.

Liste des escargots nommés ainsi 

 Bulime - escargots du genre Bulimus
 Bulime - escargots terrestres du genre Placostylus : uniquement dans les îles du plateau mélanésien (Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu, Fidji et Nouvelle-Calédonie), Lord Howe et dans le Nord de la Nouvelle-Zélande.
 Bulime - Bithynia tentaculata
 Bulime tronqué - Rumina decollata

Escargot
Nom de mollusque ambigu